Israël Al-Naqawa (), rabbin et moraliste en péninsule Ibérique ;
 Ephraim Al-Naqawa (1359-1442), rabbin, médecin et théologien en Espagne puis en Algérie.

Orthographes 
Le nom se retrouve en français également orthographié Ankaoua, Elnekave, Elnkaoua, Enkaoua, Encaoua, N'kaoua. D'autres variantes existent.